Als Adelaide Serial Killer (deutsch: Adelaide-Serienmörder) wird jeweils der hypothetische Serienmörder bzw. Einzeltäter im Zusammenhang mit zwei Mordserien in Adelaide bezeichnet.

Zum einen wurden dort zwischen 1976 und 1979 sieben Frauen Opfer eines Sexualmörders, zum anderen wurden zwischen 1979 und 1983 fünf junge Männer getötet. 

Alle männlichen Opfer waren im Genitalbereich verstümmelt, einige sind nach ihrem Tode sorgfältig gewaschen und wieder bekleidet worden. Einer dieser Morde konnte einem Mitglied einer Vereinigung nachgewiesen werden, die sich nach dem Vorbild der Gruppe um Charles Manson als „Family“ bezeichnete und der die Verschleppung junger Männer nachgesagt worden war.

Alle übrigen Morde sind bisher ungelöst.

Literatur 

 

Serienmörder (Australien)
Serienmorder
Ungeklärter Kriminalfall
Kriminalfall (20. Jahrhundert)
Geboren im 20. Jahrhundert
Geschlecht unbekannt
Person unbekannten Namens
Kriminalfall in Australien
Medialer Personenname